Frecăței se poate referi la:
 în gastronomie: aluat nedospit frecat mărunt în palmă sau ras pe răzătoare, care se fierbe în supă.
 o localitate din România
 Frecăței, Brăila
 Frecăței, Tulcea
 Frecăței, Vrancea
 o localitate din Ucraina
 Frecăței, Reni